Heuweggraben ist ein Gewässername:

 Heuweggraben (Bettelbach), linker Zufluss des Bettelbachs (zum Leimbach, zum Oberrhein) vor Balzfeld, Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Heuweggraben (Grundelbach), linker Zufluss des Grundelbachs (zur Elz, zum Oberrhein) nahe Rust, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Heuweggraben (Rems), rechter Auengraben zur Rems vor Großheppach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg